Амплијасион Сан Антонио има више значења:

 Амплијасион Сан Антонио (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Амплијасион Сан Антонио (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Сан Антонио, Ел Платано (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику